Het wereldkampioenschap superbike van Misano 2012 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike en de zesde ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 10 juni 2012 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Misano